Reiber ist der Familienname folgender Personen:
 Bastian Reiber (* 1985), deutscher Schauspieler
 Brent Reiber (* 1966), kanadischer Eishockeyschiedsrichter
 Carolin Reiber (* 1940), deutsche Fernsehmoderatorin
 Ernst Reiber (1901–1997), Schweizer Politiker (FDP) sowie Redaktor
 Fridolin Reiber (1887–1976), deutscher Kommunalpolitiker
 Hannes Reiber (1926–1998) deutscher Sportpädagoge und Politiker
 Hansotto Reiber (* 1940), deutscher Biochemiker
 Joachim Reiber (* 1958) deutscher Germanist und Musikschriftsteller
 Julius Reiber (1883–1960), hessischer Politiker (DDP, RDP, SPD) und ehemaliger Abgeordneter des Landtags des Volksstaates Hessen sowie Darmstädter Bürgermeister
 Ludwig Reiber (1904–1979) deutscher Szenenbildner
 Lucas Reiber (* 1993), deutscher Schauspieler
 Paul Reiber (1904–1992), deutscher Ringer
 Willy Reiber (1895–1980), deutscher Szenenbildner, Filmregisseur, Film- und Fernsehproduzent
Reiber bezeichnet außerdem:
 Reiber, Hauptwerkzeug des Reiberdrucks
Siehe auch:
 Gasthof Reiber
 Raiber
 Reibers
 Reibert